Gampe ist der Familienname von:

 Emil Gampe (?), Schauspieler 
 Michael Gampe (* 1950), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Theodor Heinrich Gampe (1842–1897), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Gampe (1928–1999), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer in der DDR